Ю́лиус Рёнтген:

 Рёнтген, Юлиус (1855—1932) — нидерландский композитор, пианист, дирижёр, фольклорист и педагог немецкого происхождения.
 Рёнтген, Юлиус (младший) (1881—1951) — нидерландский скрипач немецкого происхождения.